Гайдабура Аполлон Карпович (1902—1942) — український актор та режисер,
 Гайдабура Валерій Михайлович (* 1937) — доктор мистецтвознавства,
 Гайдабура Михайло Денисович (1909—1942) — український радянський письменник.
 Гайдабура Олександр Дмитрович — доцент кафедри Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, заслужений працівник культури України.

Примітки 

Українські прізвища